Road train, een vrachtauto met meerdere aanhangwagens
Road Train (film), een Australische horrorfilm uit 2010
Train (auto), een Frans automerk
Train (band), een rockband uit San Francisco
Train (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Train (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2008.
Train (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Train (rivier), een riviertje in Waals-Brabant